World Championship Motorsports (WCM) fue un equipo de carreras de motos de gran premio formado en 1992 por el estadounidense Bob MacLean y el británico Peter Clifford.

El equipo manejó motocicletas Yamaha de 1997 a 2002 y se llamó Red Bull Yamaha WCM.

Historial de competencia 
La asociación comenzó en 1992 cuando Yamaha hizo posible que equipos independientes como WCM compraran el motor YZR. Los marcos fueron construidos por ROC, la compañía de Serge Rosset, y Peter Goddard fue el primer piloto que WCM contrató. En las próximas cinco temporadas, ciclistas como Niall Mackenzie , Andrew Stroud , Neil Hodgson y James Haydon montaron las bicicletas ROC-Yamaha para WCM.

En 1997, el equipo tenía una sola bicicleta ROC-Yamaha con Kirk McCarthy como piloto. Sin embargo, después de las primeras tres carreras, el equipo Promotor-Yamaha se retiró del campeonato. Yamaha invitó a WCM a tomar el control del equipo con dos YZR500 de fábrica y los pilotos Luca Cadalora y Troy Corser . WCM ganó el patrocinio de Red Bull y el equipo cambió su nombre a Red Bull Yamaha WCM .

En la temporada del Gran Premio de 1998 , el piloto de WCM Simón Crafar obtuvo la única victoria de la temporada para un fabricante que no era Honda, cuando ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de 1998 en Donington Park . [1] Al año siguiente, el piloto de WCM Régis Laconi ganó el Gran Premio de Valencia de 500cc de 1999 con un Yamaha YZR500 . [2] El equipo experimentó su mayor éxito en 2000 cuando el piloto Garry McCoy ganó tres carreras de Grand Prix, sin embargo, los resultados inconsistentes lo relegaron al quinto lugar en la clasificación final. [3]

Para 2002, cuando las reglas cambiaron para permitir motores de 4 tiempos de hasta 990cc, WCM permaneció con las viejas motocicletas de 500cc y 2 tiempos . Garry McCoy y John Hopkins , corrieron por el equipo.

En 2003 , Chris Burns y José David de Gea formaron la formación de pilotos del equipo. Red Bull dejó el equipo para patrocinar a KTM en el Campeonato Mundial de 125cc. WCM unió fuerzas con Harris Performance Products y pasó a llamarse Harris WCM. Harris WCM construyó su propio piloto de MotoGP de 4 tiempos con un motor basado en el motor Yamaha YZF-R1 . [4] Sin embargo, la FIM descubrió que la motocicleta no estaba en conformidad con los reglamentos técnicos del campeonato y el equipo fue descalificado. [5] El equipo apeló pero la Corte Disciplinaria Internacional rechazó la apelación. [6]El equipo llevó su caso a la Corte de Arbitraje Deportivo (la etapa final del proceso de apelación) pero la corte nuevamente falló a favor de la FIM . [7] [8] Tras la decisión de los tribunales el equipo entró en el británico , alemán y el Gran Premio de la República Checa usando 1993 de 2 tiempos motocicletas con motor Yamaha de 500 cc, mientras que continuaron desarrollando el 4 tiempos máquina. [9] Las carreras en las que WCM corrió las motocicletas Yamaha de 500cc de 2 tiempos marcaron los últimos arranques de las motos de 500cc de 2 tiempos en MotoGP. La motocicleta Harris WCM hizo su debut en el Gran Premio de Portugal . [10]

Para 2004, Chris Burns se unió a Michel Fabrizio como los pilotos del equipo. Después de una lesión a mitad de temporada, Burns fue reemplazado por James Ellison, mientras que Youichi Ui reemplazó a Fabrizio después de la carrera de Fabrizio para Aprilia en el Gran Premio de Portugal .

Ellison en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2005

A mediados de la temporada 2004 , WCM anunció que unió fuerzas con Blata para ejecutar una máquina V6 para 2005 . [11] El equipo se llamaba Blata WCM y James Ellison y Franco Battaini eran los corredores del equipo. La nueva motocicleta no estaba lista al comienzo de la temporada y el equipo continuó usando su motocicleta Harris WCM. La nueva motocicleta V6 debutaría en el Gran Premio de la República Checa, pero no estaba lista. [12] Blata dijo que la bicicleta estaría completa, pero la motocicleta nunca corrió. [13]

La lista de entrada provisional para 2006 incluía WCM con motores Bimota y Jeremy McWilliams y Jason Perez como pilotos. [14] pero el equipo faltaba en la lista final de inscripciones ya que el equipo abandonó el campeonato. [15]

En junio de 2006, WCM y Winona Racing, anunciaron una asociación estratégica para dirigir un equipo del Campeonato Mundial de 250cc en 2007, mientras que WCM también planeó un regreso de MotoGP en 2007 . [16] Winona WCM, no corrió en 2007 después de que el patrocinador principal del equipo no pudo entregar los fondos a tiempo. [17]

Otros motociclistas notables de WCM fueron John Hopkins, Noriyuki Haga, Alex Hofmann y Ralf Waldmann.

Historia 
Nació en 1992 , fundada por Bob MacLean y Peter Clifford, cuando Yamaha decidió confiar sus motores también a preparadores de chasis externos a la empresa matriz para aumentar el número de participantes en las competiciones de la clase 500 , ahora reducido al mínimo. La participación en el Campeonato del Mundo de 1992 comenzó con el piloto Peter Goddard conduciendo una Yamaha ROC .

En 1997, después de dos carreras, uno de los equipos que tenían Yamaha YZR 500 se retiró del campeonato, dejando dos motos libres. Yamaha invitó al equipo WCM a tomar el control de esa instalación, por lo que en la siguiente carrera el equipo pasó a llamarse "Red Bull Yamaha WCM" e incluyó a Luca Cadalora , que cerró el año en sexto lugar.

El año siguiente, el neozelandés Simon Crafar llegó , que se llevó la victoria en Donington , aún hoy la última victoria de un Dunlop ruedas de bicicletas en el primer nivel de clase en el seco.

En 1999 el equipo cambió a Michelins , pero a Crafar le costó mucho adaptarse a los nuevos neumáticos , por lo que fue reemplazado por Garry McCoy , quien empató a este equipo los mejores años de su carrera en el campeonato mundial, ganando 3 carreras en 2000 y mostrando su espectacular guía. Su compañero de equipo fue Régis Laconi , vencedor en 1999 en la pista de Valencia .

En 2001, a McCoy se le unió Noriyuki Haga , pero el japonés tuvo problemas para adaptarse a la nueva bicicleta y terminó en el lugar 14, mientras que McCoy terminó en el 12, a pesar de los 3 podios que ganó. En 2002, con la llegada de las motocicletas de 4 tiempos, el equipo tuvo que adaptarse y competir toda la temporada con la YZR 500 . Los resultados fueron la consecuencia: McCoy 19º y el recién llegado John Hopkins 15º.

En 2003 el equipo se separó de Yamaha y comenzó su colaboración con Harris Performance Products , incorporándose al campeonato en 2003 en la clase MotoGP con una nueva moto, la Harris WCM, una 4 cilindros de 990 cm³, con algunas piezas derivadas de la Yamaha YZF- R1 . En el primer gran premio de la temporada, sin embargo, fue descalificada por la FIM por violaciones al reglamento y la descalificación también fue confirmada en apelación;  La consecuencia fue que para las siguientes carreras de la temporada, a la espera de que el modelo de su producción estuviera preparado para el Gran Premio de Portugal , los dos pilotos del equipo, Chris Burnsy David de Gea , se vieron obligados a competir con motores de dos tiempos obsoletos como el ROC Yamaha y el Sabre V4 .  Al final de la temporada no se acumularon puntos en la clasificación del campeonato.
James Ellison sobre el Blata WCM en 2005 en Donington
En 2004 se consiguió un resultado algo mejor , siendo el mejor resultado el de Michel Fabrizio , que consiguió acabar en la décima posición en el GP de España sobre mojado. En total se obtuvieron 12 puntos gracias también a los pilotos James Ellison y Yōichi Ui .

De las cenizas de la Harris WCM, en 2005 , nació la "Blata WCM" tras el acuerdo con la empresa checa Blata , que iba a llevar al equipo a competir con una nueva moto equipada con un motor de 6 cilindros. La nueva moto, sin embargo, nunca vio la luz, por lo que al final de la temporada Clifford y MacLean, incapaces de encontrar una casa dispuesta a proporcionarle un motor, se vieron obligados a retirarse del campeonato mundial.

En los dos años siguientes, el nombre de WCM se combinó por primera vez con el de Bimota para la preinscripción para MotoGP 2006, que no tuvo seguimiento;  También se emitió una nueva participación en 2007 , pero incluso en este caso no se confirmó la noticia.

Resultados en MotoGP